Kołpaki steht für folgende Orte in Polen:
 Kołpaki (Purda), Ort in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Kolpacken, von 1938 bis 1945 Kleinpuppen, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Kołpaki (Zabłudów), Ort in der Gmina Zabłudów, Powiat Białostocki, Woiwodschaft Podlachien